

W Polsce 
 Kowalków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Kowalków – dawna gromada
 Kowalków – część wsi Szerzawy w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów